La Prva hrvatska nogometna liga 2020-2021, conosciuta anche come Hrvatski Telekom Prva liga 2020-2021 per motivi di sponsorizzazione, è tata la trentesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, iniziata il 14 agosto 2020 e terminata il 22 maggio 2021. La , squadra campione in carica, si è riconfermata per la ventiduesima volta campione di Croazia con 3 giornate d'anticipo.

Stagione

Novità 
Dalla stagione 2019-2020 è stato retrocesso l', mentre dalla Druga HNL è stato promosso il .

La Prva HNL è passata dal 15º al 20º posto del ranking UEFA e perde un posto per le qualificazioni alla Champions League.

Regolamento 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La prima classificata è campione di Croazia e si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2021-2022.
Le squadre classificate al secondo e terzo posto, unitamente alla vincitrice della Coppa di Croazia, si qualificano per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022.
L'ultima classificata retrocede direttamente in Druga HNL 2021-2022.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia e qualificata alla UEFA Champions League 2021-2022.
      Qualificate alla UEFA Europa Conference League 2021-2022.
      Retrocessa in 2.HNL 2021-2022.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 1-18

Calendario 19-36

Statistiche

Individuale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
Druga liga 2020-2021
Treća liga 2020-2021
Hrvatski nogometni kup 2020-2021

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale su Prvahnl.hr
Prva HNL su UEFA.com

Campionato croato di calcio
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
Prva hrvatska nogometna liga